Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego
 Wireless Application Protocol
 WAP – singel Cardi B i Megan Thee Stallion